Spearfish pode se referir a:
Spearfish (Dacota do Sul)
USS Spearfish

Desambiguação